Характерной особенностью ландшафта Андорры являются горные долины с протекающими по их ложу реками. Практически вся территория страны принадлежит к водосборному бассейну реки Валиры (), пересекающей границу Андорры и Испании и впадающей в реку Сегре — то есть, к бассейну Средиземного моря. Лишь на востоке страны река Арьеж () пересекает французскую границу, впадая затем в Гаронну и принадлежа, следовательно, к бассейну Атлантического океана. Кроме этих двух рек, трансграничными являются Риу-д’Ос и Риу-Рунер — их русла частично расположены на территории испанского района Альт-Уржель.

Валира образуется в месте слияния двух равнозначных притоков, которые называются Северная Валира (Валира-дель-Норд, ) и Восточная Валира (Валира-д'Орьент, ). В нижеприведённом списке реки разбиты на четыре бассейна: бассейны Валиры и этих двух её притоков, а также небольшой бассейн Арьежа.

Бассейн Валиры

Бассейн Северной Валиры

Бассейн Восточной Валиры

Бассейн Арьежа

Примечания 

Андорра
Реки